La Baga del Pollancre, en alguns mapes simplement la Baga, és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori del poble de Riells del Fai.

És tot el vessant nord-oest de la muntanya del Puiggraciós, a la part baixa de la vall del torrent del Pollancre, a ponent del Collet de Can Tripeta, en el límit sud-oriental del Sot de Bellobir. És a llevant de Can Coll i al sud-est de Can Carbassot.

Enllaços externs 
 La Baga del Pollancre en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Pollancre, baga
Pollancre